Николас Роуч или Николя Рош (; род. , Конфлан-Сент-Онорин, Франция) — ирландский шоссейный велогонщик, выступающий с 2019 года за команду «».

Биография 
Николас Роуч является сыном ирландского велогонщика Стивена Роуча, триумфатора велосезона 1987, и француженки. В школьные годы Николас играл в регби за дублинский колледж Блэкрок, и собирался стать менеджером в гостиничном бизнесе. Он также занимался велоспортом и, к неудовольствию родственников, после просмотра баталий чемпионата мира 2002 года решил стать профессиональным велогонщиком. Роуч выступал за французские любительские команды и добился некоторых успехов в молодёжных гонках. В 2004 году он подписал контракт с «Cofidis», выиграл молодёжный чемпионат Ирландии по шоссейному велоспорту и стал 3-м в групповой гонке взрослого чемпионата. За любительские команды Роуч выступал под двойным франко-ирландским гражданством, но в 2005 году по новым законам он должен был лишиться одного из паспортов. Он решил остаться французским подданным, так как намеревался жить в этой стране после окончания карьеры. Однако через несколько месяцев ситуация прояснилась, и Роуч сумел сохранить оба паспорта, а стал выступать под ирландской лицензией.

Роуч становился чемпионом Ирландии в разделке (2007) и групповой гонке (2009), а также выигрывал этапы многодневок второй категории. В 2007 году ирландец впервые проехал супермногодневку, закончив Джиро только на 123-м месте. В дальнейшем Роуч выступал на них значительно успешнее. В 2009 году он перешёл в «AG2R La Mondiale» и вскоре стал главной надеждой французской команды на общий зачёт супермногодневок. В 2010 году Роуч финишировал 7-м на Вуэльте, отстав от победителя на 5 минут. В 2011 году и на Туре, и на Вуэльте не оправдал надежд команды, постоянно выпадая в горах. На Тур де Франс 2012 он показал свой лучший результат в этой гонке, 12-е место. В том сезоне Роуч поднимался на подиум только после гонок национального чемпионата, а на мировом чемпионате в последний раз стартовал за команду.

Летом 2012 года Николас подписал контракт на 2 следующих сезона с Saxo Bank-Tinkoff Bank.

Достижения 

2004
1-й  — Чемпионат Ирландии в групповой гонке среди молодёжи
3-й — Чемпионата Ирландии в групповой гонке
2006
1-й на этапе 1 — Тур де л'Авенир
2007
1-й  — Чемпион Ирландии в гонке с раздельным стартом
2008
1-й на этапе 1 — Тура Лимузена
1-й на этапе 1 — Гранде Премио Интернасьональ Паредас Рота дос Мовейс
2009
1-й  — Чемпион Ирландии в групповой гонке
2010
2-й — Чемпионат Ирландии в групповой гонке
7-й — Вуэльте Испании
2011
 1-й на этапе 3 — Тура Пекина
2012
 2-й — Чемпионат Ирландии в групповой гонке
 3-й — Чемпионат Ирландии в индивидуальной гонке
2013
 5-й — Вуэльте Испании
 1-й на этапе 2
2014
 1-й  — Рут-дю-Сюд
 1-й на этапе 2
 1-й  — Очковая классификация
 Самый агрессивный гонщик на этапе 11 — Тур де Франс
2015
 1-й на этапе 1 (ТТТ) — Тур Романдии
 1-й на этапе 18 — Вуэльта Испании

Выступления в супермногодневках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте AG2R La Mondiale
 
 
 

Велогонщики Ирландии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Лауреаты Ирландской книжной премии